Бротерус () — фамилия. Известные носители:

 Бротерус, Виктор Фердинанд (1849—1929) — член-корреспондент Императорской Академии Наук (1910), ботаник, бриолог.
 Бротерус, Элина (род. 1972) — финский фотограф.